Trubitschino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Trubitschino (Nowgorod, Nowgorodski), in der Oblast Nowgorod, Nowgorodski rajon
 Trubitschino (Nowgorod, Poddorski), in der Oblast Nowgorod, Poddorski rajon
 Trubitschino (Orjol), in der Oblast Orjol
 Trubitschino (Pskow, Opotschezki), in der Oblast Pskow, Opotschezki rajon
 Trubitschino (Pskow, Welikolukski), in der Oblast Pskow, Welikolukski rajon
 Trubitschino (Twer), in der Oblast Twer